

Населені пункти та їхні частини

 Черна — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Черна — село в гміні Новоґродзець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Черна — село в гміні Жуковіце Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Черна — село в гміні Тупліце Жарського повіту Любуського воєводства
 Черна — село в гміні Ілова Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Черна — село в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Черна — частина міста Кальварія-Зебжидовська в Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Черна — частина села Станіслав-Ґурни в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Черна — частина села Стришава в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Черна — частина села Висока в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Черна — частина села Костева (Коштова) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Черна — частина села Суль у гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства

Черна () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Черна () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративний центр комуни Черна.
 Черна () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Ліблінг.
 Черна () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Вайдеєнь.

Примітки